Retroalimentação — no âmbito da Teoria de Sistemas
 Retorno de informação — na administração
Ou ainda:
 Feedback (álbum) — do grupo Rush
 Feedback (canção) — um single da cantora Janet Jackson
 Feedback (tablatura) — notação na tablatura para guitarra ou violão, o mesmo que harmônico
 Feedback (guitarra) - efeito sonoro obtido a partir da interação do instrumento com o amplificador elétrico

Desambiguação